The Stronger Mind est le titre de plusieurs œuvres :
 The Stronger Mind, film américain de Frank Beal (1912)
 The Stronger Mind, film américain de Joseph De Grasse (1915)